Franciaország
Cuon, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében

Más
Cuon, emlősnem